U 83 bezeichnet:
 SM U 83, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 83 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U83